Ohlenbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Ohlenbusch (1922–1988), ordentlicher Professor für Physiologische Chemie (1966–1987) und Rektor der RWTH Aachen (1984–1987)
 Wilhelm Ohlenbusch (1899–1997), deutscher Nationalsozialist